Puede referirse a:
 Pincel, un instrumento para pintar.
 Hierba pincel, el nombre común de la planta Coris monspeliensis.